Treća hrvatska rukometna liga predstavlja četvrti rang hrvatskog rukometnog prvenstva u sezoni 2014./15., te se sastoji od pet skupina - Istok, Jug, Sjever, Središte i Zapad.

Ljestvice

Istok

Jug

Sjever

Središte

Zapad

Poveznice 
 Premijer liga 2014./15.
 1. HRL 2014./15.
 2. HRL 2014./15.
 5. rang HRL-a 2014./15.
 Hrvatski kup 2014./15.

Izvori 
 hrs.hr, Glasnik br. 18 - službeno glasilo 3. HRL Jug - muški 2014./15., preuzeto 8. svibnja 2015.
 hr-rukomet.hr, 3. HRL Jug 2014./15., pristupljeno 8. svibnja 2015.
 hrs.hr, Glasnik br. 18 - službeno glasilo 3. HRL Zapad - muški 2014./15., preuzeto 15. svibnja 2015.
 hr-rukomet.hr, 3. HRL Zapad 2014./15., pristupljeno 15. svibnja 2015.
 hrs.hr, Glasnik br. 18 - službeno glasilo 3. HRL Sjever - muški 2014./15., preuzeto 24. svibnja 2015.
 hr-rukomet.hr, 3. HRL Sjever 2014./15., pristupljeno 24. svibnja 2015.
 hrs.hr, Glasnik br. 22 - službeno glasilo 3. HRL Istok - muški 2014./15., preuzeto 5. lipnja 2015.
 hr-rukomet.hr, 3. HRL Istok 2014./15., pristupljeno 5. lipnja 2015.
 hrs.hr, Glasnik br. 37 - službeno glasilo 3. HRL Središte - Muški 2014./15., preuzeto 5. lipnja 2015.
 hr-rukomet.hr, 3. HRL Središte 2014./15., pristupljeno 5. lipnja 2015.

2014-15
m-3